glandulär ist ein Begriff aus der Medizin, der beschreibend verwendet wird. Er kann auf die Lokalisation, also den Ort des beschriebenen Objektes bezogen sein oder auf das Aussehen der beschriebenen Struktur.

 im Bereich der Glans penis befindlich
 drüsenartig (einer Drüse (Glandula) ähnelnd)

Im Bezug auf die Endokrinologie bezeichnet ein glanduläres Hormon ein Hormon, das in einer endokrinen Drüse produziert wird, im Gegensatz zu aglandulären Hormonen, die in spezialisierten Einzelzellen gebildet werden, wie z. B. das Melatonin in der Epiphyse oder das Calcitonin in den C-Zellen der Schilddrüse.